Jupiters tempel kan syfta på: 

 Jupiters tempel, Damaskus – en byggnad i Damaskus, Syrien 
 Jupiters tempel, Split – en byggnad i Split, Kroatien 
 Jupiter Stators tempel – en byggnad i Rom, Italien 
 Jupitertemplet – i Rom, Italien
 Jupiters tempel – romerskt namn på en stad i Bulgarien, se Obzor